Чемпионат Таджикистана по футболу 2006 () — 15-й сезон чемпионата Таджикистана по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 2006 на сайте rsssf.com 

2006
Таджикистан
2006 год в Таджикистане